Орехово-Зуевская ТЭЦ (ТЭЦ-6 Мосэнерго) — предприятие энергетики расположенное в городе Орехово-Зуево Московской области.

Входила в состав генерирующей компании «Мосэнерго».
В апреле 2014 года продана частному лицу и находится в доверительном управлении ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".

История 

Орехово-Зуевская ТЭЦ была заложена в 1926 году по плану ГОЭЛРО в Московском регионе.

Построена в 1930 году и первоначально работала на торфе. Обеспечивала электроснабжение города и его промышленности.

История ТЭЦ-6 берет свое начало с 1927 года, когда на текстильном комбинате г. Орехово-Зуево было принято решение о строительстве собственной электростанции. Она должна была снабжать электроэнергией и паром текстильные фабрики, а также обеспечить теплооснабжение городских районов. В качестве топлива на станции использовался торф.

Электростанция введена в эксплуатацию в начале 1930-х годов, в 1950-х была реконструирована.

В 1966 году станция стала использовать в качестве топлива газ, а спустя 20 лет ТЭЦ-6 полностью перешла на этот вид топлива, прекратив использование торфа.

Являлась структурным подразделением ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона – филиала ОАО «Мосэнерго».

После закрытия текстильного производства в г. Орехово-Зуево, потреблявшего почти весь вырабатываемый станцией пар, загрузка ТЭЦ-6 существенно снизилась и на сегодняшний день не превышает 40% от номинальной. Выработка электроэнергии производится только в осенне-зимний период, с апреля по октябрь вся генерация станции полностью выведена из работы.

В апреле 2014 г. Совет директоров ОАО «Мосэнерго» одобрил продажу ТЭЦ. Рыночная стоимость комплекса имущества ТЭЦ-6, определенная независимым оценщиком (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»), составила 23 млн рублей.

Деятельность 
Электрическая мощность станции — 24,00 МВт, тепловая мощность — 139,00 Гкал/час.

Производственные показатели:

Примечания

Ссылки 
 Мосэнерго — годовой отчет 2007

Газовые электростанции России
Электростанции Московской области
Орехово-Зуево
ГОЭЛРО